Крати́ров — русская семинаристская фамилия. Образована от слова кратир, богослужебного сосуда.

 Иоанн (Кратиров) (1839—1909) — епископ Саратовский и Царицынский Русской православной церкви, богослов.
 Павел (Кратиров) (1871—1932) — епископ Старобельский Русской православной церкви, деятель иосифлянского движения.
 Кратиров, Димитрий Дмитриевич (1875—1952) — протоиерей, настоятель Берлинского Воскресенского собора